Камчатский край (в том числе Корякский округ) включает следующие населённые пункты:
5 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), из которых:
3 города, 
2 посёлка городского типа (пгт), 
83 сельских населённых пункта.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января  года.

Города краевого подчинения

город (городской округ) Петропавловск-Камчатский

город (ЗАТО) Вилючинск (Вилючинский городской округ)

город Елизово 
Входит в состав Елизовского района.

Районы

Алеутский (Алеутский муниципальный округ)

Быстринский

Елизовский

Мильковский

Соболевский

Усть-Большерецкий

Усть-Камчатский

Районы Корякского округа

Карагинский

Олюторский

Пенжинский

Тигильский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Тигильского района образованы Тигильский муниципальный район и городской округ посёлок Палана.

См. также 
 Городские населённые пункты Камчатского края
 Населённые пункты Корякского округа

Примечания 

 
Камчатский